В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bratislava 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Мая Матевжич здобула титул, у фіналі перемігши Івету Бенешову 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Наталі Деші (півфінал)
  Меган Шонессі (2-ге коло)
  Ріта Гранде (півфінал)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)

 Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
 Ірода Туляганова (2-ге коло)
 Магі Серна (1-ше коло)
 Лора Гренвілл (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bratislava